El Torneig de Barcelona 2011, també conegut com a Barcelona Ladies Open 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 5a edició del torneig es va celebrar entre el 23 i el 30 d'abril de 2011 al BTO Vall d'Hebron de Barcelona, Espanya.

La italiana Roberta Vinci va guanyar el segon títol a Barcelona en la seva tercera final consecutiva.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011
Competicions esportives del 2011 a Catalunya